Anthelme est un nom propre d'origine germanique qui est composé des mots ans « divinité » et de helm « protection, casque ». C’est une forme altérée d’Anselme (voir cet anthroponyme).

 Anthelme de Chignin, moine chartreux (1107-1178),
 Anthelme Roselli-Mollet, homme politique français (1796-1886),
 Anthelme Voituret, moine catholique (1618-1683),
 Anthelme Trimolet, artiste-peintre français (1798-1866),
 Anthelme Richerand, chirurgien et physiologiste français (1779-1840),
 Anthelme Mangin, soldat français amnésique (décédé en 1942),
 Anthelme Ferrand, homme politique français (1758-1834),
 Anthelme Collet, escroc français (1785-1840).

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Prénom français